Gaius Vibius Pansa ist der Name folgender Personen:

 Gaius Vibius Pansa (Münzmeister), römischer Politiker, Münzmeister 90 v. Chr.
 Gaius Vibius Pansa Caetronianus († 43 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul 43 v. Chr.